Název Chodeč má více sídel:
 Chodeč (Velešín), část města Velešín v okrese Český Krumlov
 Chodeč (Vysoká), část obce Vysoká v okrese Mělník
 Chodeč-Zvíkov, jediné katastrální území obce Zvíkov v okrese Český Krumlov